Metildopamin se može odnositi na:

 α-Metildopamin
 Deoksiepinefrin (N-metildopamin)
 3-Metoksitiramin (3-O-metildopamin)
 4-Metoksitiramin (4-O-metildopamin)